Bodrog, a Tisza egyik mellékfolyója
 Bodrog, község Somogy megyében
 Bodrog, település Romániában, Kolozs megyében
 Bodrog vármegye, egykori vármegye Dél-Magyarországon a Duna és a Tisza között